Lutynka – wieś w Polsce, w województwie lubuskim, w powiecie żagańskim, w gminie Wymiarki
 Lutynka – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, rejonie żydaczowskim
 Lutynka – potok, dopływ Kamiennej